Häuselberg ist der Name folgender Berge:

 Häuselberg (Haardt) (), ein dem Nollenkopf vorgelagerter Berg im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz
 Häuselberg (Hochschwab) (), Gipfel an der Westflanke des Hochschwabmassivs, Steiermark
 Häuselberg (Murtal) (), Hausberg von Leoben (mit UKW-Sender), Steiermark

Siehe auch:
 Burgstall Häuselberg
 Häuslberg
 Hausberg (Begriffsklärung)